Бараж () може да се отнася за:
 бент (стена), преграждащ река, за да я завири и да образува язовир или да задържа наноси за укрепване на дъното
 подпорна стъпаловидна стена за запазване на железопътна линия от свличане или заливане от порои
 преграда във въздуха срещу неприятелски самолети от множество балони, съединени с кабели и пр.
 преграда срещу неприятелски кораби, състояща се от подводни мини

Вижте също 
 Барикада

Хидротехнически съоръжения
Инженерни заграждения
Железопътен транспорт